Fervenza puede referirse a:

Fervenza (Bande), lugar de la parroquia de O Ribeiro, concello de Bande.
Fervenza (El Barco de Valdeorras), lugar de la parroquia de Santa Mariña do Monte, concello de El Barco de Valdeorras.
Fervenza (Rodeiro), lugar de la parroquia de Camba, concello de Rodeiro.
Fervenza (Sober), lugar de la parroquia de San Martiño de Anllo, concello de Sober.
Fervenza (Villa de Cruces), lugar de la parroquia de San Pedro de Losón, concello de Villa de Cruces.
A Fervenza (Lalín), lugar de la parroquia de A Xesta, concello de Lalín.
A Fervenza (Leiro), lugar de la parroquia de Lebosende, concello de Leiro.
A Fervenza (Montederramo), lugar de la parroquia de Marrubio, concello de Montederramo.
A Fervenza (Neda), lugar de la parroquia de Anca, concello de Neda.
A Fervenza (Ortigueira), lugar de la parroquia de Loiba, concello de Ortigueira.
A Fervenza (San Saturniño), lugar de la parroquia de Igrexafeita, concello de San Saturnino.
A Fervenza (Santiago de Compostela), lugar de la parroquia de Conxo, concello de Santiago de Compostela.
A Fervenza (Villa de Cruces), lugar de la parroquia de Besexos, concello de Villa de Cruces.